Veliká Ves is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Veliká Ves (okres Chomutov), gemeente in okres Chomutov
 Veliká Ves (okres Praha-východ), gemeente in okres Praha-východ